Jack the Giant Killer

è il titolo di:
Jack the Giant Killer, una fiaba tradizionale britannica
Jack, the Giant Killer (1922) film di Walt Disney, per il Laugh-O'Gram Studio: prima trasposizione cinematografica della storia;
L'ammazzagiganti (Jack the Giant Killer) – film del 1962 diretto da Natan H. Juran;
Il cacciatore di giganti (Jack the Giant Killer) – film del 2013 diretto da Bryan Singer;
Jack the Giant Killer – videogioco della Cinematronics del 1982